Bdelyrus metaensis — вид пластинчатоусых жуков рода Bdelyrus из подсемейства скарабеины (Scarabaeinae). Неотропика: Колумбия (Meta, Villavicencio). Вид назван по месту обнаружения типовой серии (штат Мета в Колумбии).

Описание 

Длина тела до 10,16 мм, ширина до 5,0 мм. Глаза мелкие, редуцированные. Клипеус выступает вперёд. Межглазничное расстояние равно 7,0 — 7,15 диаметрам глаз; клипеус, лоб и щёки грубо пунктированные. Основная окраска тела коричневато-чёрная, блестящая. Навозный жук, населяет вечнозелёные тропические леса Амазонии. Встречается в июле. Усики с 3-члениковой булавой. Задние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1998 году канадским энтомологом Джойсом Куком (Joyce Cook, North Augusta, Онтарио, Канада) по материалам, собранным в Колумбии.

См. также 
 Bdelyrus boliviensis

Примечания

Литература 
 Cook, J. 1998. A revision of the neotropical genus Bdelyrus Harold (Coleoptera: Scarabaeidae). The Canadian Entomologist 130: 631–689.

Ссылки 
 eol.org: Bdelyrus metaensis Cook 1998. eol.org

Bdelyrus
Животные, описанные в 1998 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Колумбии